Гладиатор може да се отнася за:
 Гладиатор – боец в Древен Рим
 Гладиатор (албум) – музикален албум на група Импулс от 1989 г.
 Гладиатор (филм, 1992) – филм на САЩ от 1992 г.
 Гладиатор (филм, 2000) – филм на САЩ от 2000 г.